Джек (фильм):
 Джек (фильм, 1996) — художественный фильм Фрэнсиса Форда Копполы 1996 года.
 Джек (фильм, 2004) — художественный фильм 2004 года.